Casasola ist der Familienname folgender Personen:

 José Aníbal Casasola Sosa (1949–2007), guatemaltekischer Geistlicher, Bischof von Zacapa y Santo Cristo de Esquipulas
 Marcel-André Casasola Merkle (* 1977), deutscher Spieleautor

Casasola ist der Name folgender Orte:
 Casasola (Ávila) in der Provinz Ávila, Spanien

Siehe auch:
 Cassa sola
 Cassola